Список цифровых фотокамер CASIO.

В данном списке перечислены все цифровые фотоаппараты CASIO, как снятые с производства, так и выпускающиеся в настоящее время.

Фотокамеры расположены в списке по алфавиту в порядке возрастания порядкового номера модели в пределах той или иной серии.

EXILIM 
Фотокамеры «EXILIM» выпускаются CASIO c 2002 года и подразделяются на следующие серии:

EXILIM Zoom (Z-модели) 

 Casio EXILIM EX-Z1
 Casio EXILIM EX-Z2
 Casio EXILIM EX-Z3
 Casio EXILIM EX-Z4
 Casio EXILIM EX-Z5
 Casio EXILIM EX-Z9
 Casio EXILIM EX-Z10
 Casio EXILIM EX-Z29
 Casio EXILIM EX-Z30
 Casio EXILIM EX-Z40
 Casio EXILIM EX-Z50
 Casio EXILIM EX-Z55
 Casio EXILIM EX-Z57
 Casio EXILIM EX-Z60
 Casio EXILIM EX-Z70
 Casio EXILIM EX-Z75
 Casio EXILIM EX-Z77
 Casio EXILIM EX-Z80
 Casio EXILIM EX-Z85
 Casio EXILIM EX-Z90
 Casio EXILIM EX-Z100
 Casio EXILIM EX-Z110
 Casio EXILIM EX-Z120
 Casio EXILIM EX-Z200
 Casio EXILIM EX-Z250
 Casio EXILIM EX-Z270
 Casio EXILIM EX-Z280
 Casio EXILIM EX-Z300
 Casio EXILIM EX-Z330
 Casio EXILIM EX-Z350
 Casio EXILIM EX-Z400
 Casio EXILIM EX-Z450
 Casio EXILIM EX-Z500
 Casio EXILIM EX-Z550
 Casio EXILIM EX-Z700
 Casio EXILIM EX-Z750
 Casio EXILIM EX-Z800
 Casio EXILIM EX-Z850
 Casio EXILIM EX-Z1000
 Casio EXILIM EX-Z1050
 Casio EXILIM EX-Z1080
 Casio EXILIM EX-Z1200 SR
 Casio EXILIM EX-Z2000
 Casio EXILIM EX-Z2300

EXILIM Card (S-модели) 
 Casio EXILIM EX-S3
 Casio EXILIM EX-S5
 Casio EXILIM EX-S10
 Casio EXILIM EX-S12
 Casio EXILIM EX-S20
 Casio EXILIM EX-S100
 Casio EXILIM EX-S200
 Casio EXILIM EX-S500
 Casio EXILIM EX-S600
 Casio EXILIM EX-S600d
 Casio EXILIM EX-S770
 Casio EXILIM EX-S880

EXILIM Hi-Zoom (H-модели) 
 Casio EXILIM EX-H20G
 Casio EXILIM EX-H5
 Casio EXILIM EX-H10
 Casio EXILIM EX-H15
 Casio EXILIM EX-V7
 Casio EXILIM EX-V8

EXILIM High Speed (F-модели) 
 Casio EXILIM EX-F1
 Casio EXILIM EX-FH20
 Casio EXILIM EX-FS10
 Casio EXILIM EX-FC100
 Casio EXILIM EX-FH100
 Casio EXILIM EX-FC150
 Casio EXILIM EX-FH25
 Casio EXILIM EX-ZR10

EXILIM G (G-модели) 
 Casio EXILIM EX-G1

EXILIM Pro (P-модели) 
 Casio EXILIM EX-P505
 Casio EXILIM EX-P600
 Casio EXILIM EX-P700

GV 
 Casio GV-10
 Casio GV-20

QV 
 Casio QV-3EX
 Casio QV-300
 Casio QV-700
 Casio QV-770
 Casio QV-2000UX
 Casio QV-2100
 Casio QV-2300UX
 Casio QV-2400UX
 Casio QV-2800UX
 Casio QV-2900UX
 Casio QV-3000EX
 Casio QV-3500EX
 Casio QV-4000
 Casio QV-5000SX
 Casio QV-5500SX
 Casio QV-5700
 Casio QV-7000SX
 Casio QV-8000SX
 Casio QV-R3
 Casio QV-R4
 Casio QV-R40
 Casio QV-R41
 Casio QV-R51
 Casio QV-R61
 Casio QV-R62

См. также 

CASIO
Торговые марки Casio